

Населені пункти та їхні частини

 Ґрондзьке — село в гміні Лисе Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Ґрондзьке — село в гміні Видміни Гіжицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ґрондзьке — осада в гміні Бжежно Свідвинського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки